Финале Мађарског купа 2007. је било,(одиграно), 11. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Финале је играно у две утакмице, а састале су се екипа Хонведа и Дебрецина.

После 2005. и 2006. и ове године судбина купа решавана је у два меча. Прва утакмица је одржана 11. јула 2007, а друга 15. јула 2007. године. Учесници финалаа су били Дебрецин ВШК и Будимпештански Хонвед.

Трофеј је освојио тим Дебрецина, чиме је постао победник десетог издања Суперкупа Мађарске. ДВШК је трећи пут у својој историји освојио Суперкуп.

Учесници 
Два учесника финала су били Дебрецин ВШК и Будимпештански Хонвед. Фудбалери Дебрецина су освојили прволигашку титулу шампиона за 2007. годину, док је тим из Будимпеште освојио шести Куп Мађарске. Противник у финалу купа био је ДВШК, меч су решили једанаестерци после продужетака.

Утакмица

Прва утакмица

Друга утакмица

|}

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Подаци за 1. утакмицу на magyarfutball.hu
 Подаци за 2. утакмицу на magyarfutball.hu
 Ориго спорт о 2. утакмици

2007
Фудбал у 2007.
ФК Хонвед
ФК Дебрецин